Buzzell est un patronyme pouvant désigner:

Patronyme
 (né en 1976), auteur et bloggeur américain
Edward Buzzell (1895-1985), réalisateur de film américain
 (1766-1863), auteur et prédicateur américain

Voir aussi
Buzzell, planète de l'univers Dune

Homonymie de patronyme